Winck ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Winck (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Johann Amandus Winck († 1817), deutscher Blumenmaler
 Johann Chrysostomus Winck (1725–1795), Altarblatt- und Kreuzweg-Maler der späten Rokoko-Zeit
 Joseph Bernhard Winck (1754–1812), deutscher Architekt
 Joseph Gregor Winck (1710–1781), deutscher Maler und Stuckateur
 Luís Carlos Winck (* 1963), brasilianischer Fußballspieler und -trainer 

Siehe auch:
 Wink